Kiślaki peut désigner en Pologne :

 Kiślaki, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 Kiślaki, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie